Таунгу — многозначный термин.

 Таунгу — город в округе Пегу в Бирме.
 Таунгу — бирманская династия.